Ueno se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Shun-Ichi Ueno
  Ueno